Streep (doorverwijspagina)
 Strepen (buurtschap) – een buurtschap in de Noord-Brabantse gemeente Maashorst
 Strepen van Mees – een vergiftigingsverschijnsel